De Nollen (Alkmaar), een buurtschap in de gemeente Alkmaar.
 De Nollen (Den Helder), een natuurgebied in de gemeente Den Helder.
 Diverse nollengronden, alsmede camping De Nollen, in Callantsoog.